Curry Cook (カレクック), también conocido simplemente como Cocinero, es un personaje del manga y anime Kinnikuman y su continuación Kinnikuman Nisei.

Ficha 
 Clasificación: Superhéroe Brutal
 Origen: India
 Altura: 220 cm
 Peso: 105 kg
 Poder Choujin: 600.000
 Técnicas: Roux de Curry
 Primera aparición: Manga Capítulo 29, Anime Episodio 6

Curry Cook es un superhéroe que lucha contra Kinnikuman en la 20ª Edición de las Olimpiadas de Superhéroes. Es junto a Ramenman y Brockenman uno de los llamados Superhéroes Brutales que el comité de competición quiere mantener alejados del público. Es por ello que mientras superhéroes populares luchan en estadios llenos de gente, Kinnikuman debe enfrentarse a Curry Cook en un terreno cerrado al público y sin cámaras de televisión. Para darle más emoción se coloca una verja alrededor del ring para que les sea más complicado aún escapar a los dos combatientes, lo que agobiaba aún más a un traumatizado Kinnikuman tras el combate entre Ramenman y Brockenman.

Curry Cook lleva en su cabeza un bol que le da suerte y sin el cual no puede luchar. Kinnikuman se lo rompe accidentalmente en el combate y le obliga a buscar otro objeto de la suerte entre el escaso público. Tras usar su ataque Roux de Curry en el príncipe terminó huyendo del combate, ya que contra todo pronóstico la locura de Kinnikuman le hizo apartar su cobardía, hasta el punto de llegar a comer cebolla.

En Kinnikuman Nisei se ha reconvertido en un Superhéroe de la Justicia y es uno de los entrenadores de la Fábrica de Hércules.

Personajes de Kinnikuman